Arauco kan syfta på:

 Arauco (djur) – ett fjärilssläkte

Geografi

Argentina 

 Departamento de Arauco, kommun, La Rioja, 
 Arauco (ort i Argentina), La Rioja,

Chile 

 Arauco (provins) – en provins
 Arauco (kommun) – en kommun i provinsen Arauco
 Arauco, Chile – en ort i provinsen Arauco